Panure, préparation qui recouvre un aliment pané (ex. : poisson pané).
Panure à moustaches, mésange à moustaches.